Por M1A1, M1-A1 ou M-1A1 pode estar à procura de:
 M1 Abrams - um variação de um modelo de carro de combate norte-americano;
 Thompson M1A1 - a popular submetralhadora norte-americana;

Desambiguação